Blagoveščensk (rusko Благове́щенск) je ime dveh mest v Rusiji:
 Blagoveščensk - upravno središče Amurske oblasti.
 Blagoveščensk - mesto v republiki Baškortostan, upravno središče Blagoveščenskega rajona.

Glej tudi 

 Blagoveščenka